Вальпальмас (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Синко-Вильяс. Занимает площадь 39,6 км². Население — 155 человек (на 2010 год). Расстояние — 70 км до административного центра провинции.

В Вальпальмирасе находится редкая геологическая формация, Лос-Агуралес-де-Вальпальмас. Внешне она напоминает небольшие столбики или скалы.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сарагосы